Die Aradschin chumb 2021/22 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. August 2021 und endete am 17. Mai 2022.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg direkt in die Bardsragujn chumb auf. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22